Amore mio, film italien de Raffaello Matarazzo sorti en 1964 ;
 Amore mio, film français de Guillaume Gouix sorti en 2023.